Elian Aurelio Pérez Santos (República Dominicana, Santiago de los Caballeros, 3 de octubre de 2000) mejor conocido como YVNG D, es un cantante, productor y compositor dominicano.

Biografía 
YVNG D nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) en el año 2000. Se interesó por la música desde muy pequeño, tocando instrumentos como el piano y la guitarra.

Sus primeros pasos en la música fueron como productor, colaborando con artistas locales e internacionales, pero siempre apostando por el talento local. Se graduó como ingeniero de sonido en México y realizó varios cursos en el campo de la producción musical en República Dominicana.

Trayectoria 
Su primer ep bajo su producción llamado "8" lo dio a conocer en la escena del trap local y luego se hizo aún más popular con su sencillo llamado "Sacrificios" .

Actualmente es un artista independiente con su propio sello "88 Records" y se encuentra entre las próximas estrellas de la música dominicana.

Referencias 

 https://www.musixmatch.com/es/letras/YVNG-D-4/TIEMPO
 https://www.lyrics.com/artist/YVNG-D/2138154118
 https://www.youtube.com/channel/UCvoMvNMqQ_OieyX0-3nJIKg
Cantante
Dominicano
Rapero
Productor